Brushford (Devon), plaats en civil parish in het Engelse graafschap Devon.
 Brushford (Somerset), plaats en civil parish in het Engelse graafschap Somerset.